Palamedesz ist der Familienname folgender Personen:

 Anthonie Palamedesz. (1602–1673), niederländischer Maler